O'Higgins kan syfta på:

 O'Higgins FC – en chilensk fotbollsklubb från staden Rancagua i mellersta Chile
 O'Higgins (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi
Región de O'Higgins – en region i Chile
 O Higgins – en kommun i Chile
Villa O'Higgins –  en ort i Chile